Aigues-Vives (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Aigues-Vives (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Aigues-Vives (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Aigues-Vives (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje